Horizonte Vertical é o 13° disco lançado em 2011 pelo cantor e compositor mineiro Lô Borges, um dos principais expoentes do Clube da Esquina, movimento este, surgido em Minas Gerais, nos anos 60.

O álbum conta com participações especiais de Samuel Rosa, Milton Nascimento e Fernanda Takai. Aliás, é digno de se dizer, a intimidade musical desses artistas mineiros. O primeiro single deste trabalho, leva o nome do álbum. É uma composição do líder do Skank, Nando Reis, e do próprio Lô.

 De Mais Ninguém (Lô Borges / Ronaldo Bastos)
 On Venus (Lô Borges / Ronaldo Bastos) Convidado: Fernanda Takai
 Antes Do Sol (Lô Borges / Márcio Borges) Convidado: Fernanda Takai
 O Seu Olhar (Lô Borges / Patricia Maês)
 Horizonte Vertical (Lô Borges / Samuel Rosa / Nando Reis) Convidado: Samuel Rosa
 Xananã (Lô Borges / Patricia Maês) Convidado: Fernanda Takai
 Da Nossa Criação (Lô Borges / Patricia Maês) Convidado: Milton Nascimento
 Nenhum Segredo (Lô Borges / Samuel Rosa / Patricia Maês) Convidado: Samuel Rosa
 Mantra Bituca (Lô Borges) Convidado: Milton Nascimento
 Quem Me Chama (Lô Borges / Márcio Borges) Convidado: Fernanda Takai
 Você E Eu (Lô Borges)
 Canção Mais Além (Lô Borges / Patricia Maês)

Álbuns de 2011